Hegyhát, falu a felvidéki Besztercebányai kerületben
Hegyhát tájegység, jórészt Baranya megyében, illetve Tolna megyében
Vasi-Hegyhát, tájegység, az Alpokalja része
Tolnai-Hegyhát (korábbi említésben Gyönki-Hegyhát), nem történelmi, a 20. században kitalált tájegység

Jegyzetek